Toponímia:
Palo Alto (Califòrnia), localitat estatunidenca
 Palo Alto (Pennsilvània), localitat estatunidenca
 East Palo Alto, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Miscel·lània:
Palo Alto (pel·lícula de 2013), pel·lícula de 2013 dirigida per Gia Coppola